Марија Мирковић може имати више значења:
 Марија Мирковић (1990), аустралијска тенисерка
 Марија Мирковић (1983), српска музичарка